Trebula fou una ciutat de Campània al nord de Vulturnus. Els seus ciutadans es deien Trebulanis o Trebulanis Balinienses per distingir-les dels Trebulanis de dues ciutats anomenades Trebula a la Sabínia (ambdues de menys importants comparades amb la de la Campània, vegeu Trebula Mutusca i Trebula Suffenes). Ptolemeu i Livi l'esmenten com a Trebula. Ciceró diu que el seu territori era molt fèrtil i Plini en destaca el vi.

Apareix a la història el 303 aC quan van rebre la franquícia romana junt amb els Arpinats (Arpínia). En arribar Aníbal a la Campània les ciutats de Computaria, Trebula i Satícula es van revoltar i foren reconquerides per Fabius el 215 aC. El seu territori fou proposat per ser repartit entre els romans pobres però no es devia portar a terme. Apareix com a municipi romà al Liber Coloniarum i va rebre colons romans en temps d'Agust però no va arribar a ser colònia.

El seu nom modern és Trèglia o Trègghia, al peu de la muntanya de Pizzo S. Salvatore, uns 10 km al nord de Vulturnus i 15 km al nord-est de Capua. En queden algunes restes.

Ciutats romanes de Campània